André Gagey (1888-1964), peintre français ;
 Frédéric Gagey (1956 -), dirigeant d'entreprise français ;
 Roland Gagey (1900-1976), médecin, auteur libre-penseur et anticlérical, libraire et éditeur français.